U progu życia – szwedzki film, reżyseria Ingmar Bergman
 U progu życia – albański film, reżyseria Piro Milkani
 U progu życia – książka, autor Louisa May Alcott